Hammerbruch ist ein deutscher Ortsname:
 Hammerbruch (Liebenwalde), Ortschaft der Stadt Liebenwalde, Landkreis Oberhavel, Brandenburg, Deutschland
 Hammerbruch (Sonsbeck), Ortschaft der Gemeinde Sonsbeck, Landkreis Wesel, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Hammerbruch, bis 1939 Alt-/Neu Rudowken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Stara Rudówka, Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen